Kōtal-e Khushk är ett bergspass i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Daikondi, i den centrala delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Kabul. Kōtal-e Khushk ligger  meter över havet.

Terrängen runt Kōtal-e Khushk är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer nordväst om Kōtal-e Khushk. Runt Kōtal-e Khushk är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. 

Trakten runt Kōtal-e Khushk består i huvudsak av gräsmarker.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Bergspass i Daikondi (provins)